Název Chrbina nese více vrcholů:

 Chrbina (Křivoklátská vrchovina) (462,4 m) – vrchol v Zbirožské vrchovině, severovýchodně Libečova v okrese Beroun
 Chrbina (Blatenská pahorkatina) (530,4 m) – vrchol v Nepomucké vrchovině,  západně od Partoltic v okrese Plzeň-jih